Камминг — фамилия.

Известные носители:
 Камминг, Алан (род.1965) — британский актёр, режиссёр, писатель и продюсер.
 Камминг, Артур (1889—1914) — британский фигурист, выступавший в одиночном и парном катании.
 Камминг (Кемминг), Джон (1807—1881) — шотландский протестантский проповедник.
 Камминг, Линдси (род. ?) — шотландская кёрлингистка.
 Камминг, Стефани (род. 1990) — австралийская баскетболистка.

 Составные фамилии  
 Гордон-Камминг, Констанс (1837—1924) — шотландская путешественница, писательница и художница.
 Гордон-Камминг, Роэлин (1820—1866) — шотландский охотник и путешественник по Африке.
  (1787—1854) — британский политик, член Палаты общин (1831—1832), член Эдинбургского королевского общества (с 1828).

См. также 
 Камминга